Hinterleitner heißen folgende geographischen Objekte:

 Hinterleitner (Gemeinde Neuberg), Ortsteil von Neuberg an der Mürz, Steiermark

Hinterleitner ist der Familienname folgender Personen:

 Helfried Hinterleitner (* 1948), österreichischer Autor, Mundartdichter und Heimatforscher
 Oskar Hinterleitner (1891–1978), österreichischer Wirtschaftsfunktionär und NSDAP-Gauwirtschaftsberater
 Robert Hinterleitner (* 1970), österreichischer Künstler, Kurator und Pädagoge
 Rudolf Hinterleitner (* 1946), österreichischer Journalist

Siehe auch:

 Hinterleithner